Bohumil Kudrna – canoista cecoslovacco
 Zdeněk Kudrna – pilota motociclistico cecoslovacco
 Zdeněk Kudrna – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio ceco